The Lovers/The Devil — второй альбом американской металкор-группы Sworn In, выпущенный 7 апреля 2015 года на лейбле Razor & Tie.

Концепция 
По словам Тайлера Дэннена, вокалиста группы, The Lovers/The Devil является концептуальным альбомом, разделённым на 2 части и повествующим о разрушающихся отношениях. Первая часть называется The Lovers и включает в себя первые 7 композиций, остальные шесть песен составляют вторую часть под названием The Devil. История развивается вокруг любви между навязчивым, романтичным и эмоционально нестабильным парнем, и жестокой, холодной и отдалённой девушкой. Ко второй части альбома герои меняются ролями — парень становится безразличным, когда понимает, что его чувства не взаимны, а девушка осознаёт свою ошибку и пытается всё исправить. Вдохновением для Тайлера послужили плохие отношения между его родителями и его собственные неудачные отношения, через которые он неоднократно проходил.

Отзывы критиков 

Альбом получил смешанные отзывы музыкальных критиков. Стивен Хилл из Metal Hammer поставил альбому 3 звезды из 5, написав, что альбом наполовину состоит из средних песен, которые ничем не выделяются на фоне других групп и что из материала мог получиться отличные мини-альбом, но в целом релиз нельзя назвать оригинальным. В отзыве с сайта Sputnikmusic также отмечается смешанное качество песен: «The Lover/The Devil примерно на полпути застрял в грязи и на полпути определённо продвигается вперёд. В нем представлены как их самые авантюрные песни, так и самые устаревшие». Несмотря на это, Расмус Питерс с сайта Metal.de положительно оценил альбом, поставив ему 7 баллов из 10, соглашаясь с тем, что на The Lover/The Devil присутствуют слабые треки, однако заметив, что удачные песни оставляют хорошее впечатление, а благодаря качественному звучанию от прослушивания можно получать удовольствие.

Список композиций

Участники записи 
Sworn In
 Тайлер Дэннен — вокал, тексты
 Евгений Камлюк — гитары, бэк-вокал
 Закари Гибсон — гитары, бэк-вокал
 Дерек Болман — бас-гитара
 Крис Джордж — ударные

Персонал
 Продюсирование, сведение, мастеринг — Уилл Патни и Рэнди Лабаф
 A&R — Майк Гиттер
 Менеджмент — Джеф Мених (The Power Kingdom) и Кирен Смит
 Букинг — Брэд Уайзмен (США, The Soroka Agency) и Марко Уолцел (Европа, Avocado Booking)
 Иллюстрации — Майкл Штайнхайзер
 Дизайн — Forefathers
 Фотографии — Джонатан Уайнер

Примечания

Ссылки 
 
 The Lover/The Devil на AllMusic

Альбомы Razor & Tie
Концептуальные альбомы